de ISO-code voor de nieuwe Bulgaarse lev
de afkorting van Boekhandels Groep Nederland
de afkorting van United States Board on Geographic Names
de afkorting van Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland